Clitarc (en llatí Cleitarchus, en grec antic Κλείταρχος "Kleitarkhos") fou un escriptor grec que va escriure un tractat sobre paraules estrangeres (γλῶσσαι), obra que Ateneu menciona amb molta freqüència. No és el mateix personatge que Clitarc, un historiador que va acompanyar Alexandre el Gran.

Referències 

Gramàtics de l'antiga Grècia